Префектуре Јапана представљају највишу јединицу административне подјеле Јапана: једна , Токио; један , Хокаидо; двије , Осака и Кјото; и осталих 43 . Префектуре представљају виши ниво државне управе од градова, мањих градова и села. Бивше покрајине Јапана су замјењене префектурама 1870. године.
Префектуре су државне јединице веће од градова, насеља и села.

За сваку префектуру се бира једнодомна скупштина на четверогодишни мандат која је одговорна за буџет и уредбе. Скупштина бира гувернере префектура.

Свака префектура се дјели на велеградове и округе, а сваки округ се дјели на градове и села. Примјер Хокаидо је подјељен на 14 подпрефектура које представљају филијале префектуре. Неке друге префектуре такође имају огранке које спроводе управне функције ван префектуре. Токио је обједињен као град-префектура који има карактеристике и града и префектуре.

Списак префектура

Списак префектура по ISO 
Префектуре су груписане у девет региона у Јапану. Означене су од севера према југу и нумерисане на основу стандарда ISO 3166-2:JP, Међународне организације за стандардизацију и то:

Списак префектура уређен по азбучном реду 
Нормално је дато по азбучном реду, али је могуће уредити и по ИСО стандарду. 

Notes: ¹ попис 2000 год.; ² km²; ³ по km²

Референце